Leydhecker steht für:
Haus Leydhecker in Darmstadt
Wolfgang Leydhecker (1919–1995), deutscher Augenarzt